Малинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Малинська волость — Дубенського повіту Волинської губернії;
 Малинська волость — Радомисльського повіту Київської губернії.